Botànica: un tipus d'inflorescència Fascicle (botànica).
 Botànica: un feix de fulles (agulles), Fascicle (fulles).
 Arts gràfiques: petita part d'un llibre publicada per separat, Fascicle (llibre).